Qashqadaryo (in kyrillischer Schrift Қашқадарё, deutsch auch Kaschkadarja) bezeichnet:
eine usbekische Provinz, siehe Provinz Qashqadaryo
einen Fluss in Usbekistan, siehe Qashqadaryo (Fluss)
eine Stadt in Usbekistan, siehe Qashqadaryo (Stadt)